Whirlwind (achtbaan), een achtbaanmodel uit de catalogus van de Nederlandse attractiebouwer Vekoma
 Whirlwind (album), een album van de Nederlandse rockband Spin
 Whirlwind (motorfietsen), een Brits historisch merk van motorfietsen

Zie ook 
 Tornado (wervelwind)